Кава́ла — греческий топоним. Может означать:

  — залив.
 Кавала — город.
 Кавала (дим) — община.
 Кавала (ном) — ном.
 Кавала (футбольный клуб) — футбольный клуб.
 Кавала (баскетбольный клуб) — баскетбольный клуб.

Фамилия 
 Кавала, Осман (род. 1957) — турецкий общественный деятель, правозащитник, бизнесмен и филантроп.

См. также 
 Кавалла